Peter Andersson och liknande namn kan avse:

 Peter Andersson Appelman, (1622–1705), svensk guvernör
 Peter Andersson i Högkil, (1838–1894), svensk politiker och riksdagsman
 Peter Andersson (skådespelare) (född 1953), svensk skådespelare
 Peter Andersson (basketspelare) (född 1958), svensk basketspelare
 Peter Andersson (ishockeyspelare född 1962)
 Peter Andersson (journalist) (1964–2021), svensk ekonomijournalist och TV-producent
 Peter Andersson (ishockeyspelare född 1965)
 Peter Andersson (musiker) (född 1973), svensk ljudskapare
 Peter Andersson (ishockeyspelare född 1991)

Se även 
 Petter Andersson i Säby, (1816–1874), riksdagsman, representerande bondeståndet i Östra härad, Blekinge län 1865/1866